Manzat, commune française du Puy-de-Dôme.
 Manzat, lieu-dit de la commune française de Saint-Martin-de-Fressengeas, dans le département de la Dordogne.

 Rue de Manzat, nom d'une rue de Clermont-Ferrand.

 Manza, langue oubanguienne parlée en République centrafricaine.

 Prix de Manzat, nom d'une course hippique à l'hippodrome de Vichy.

 Tata Indigo Manza, modèle de voiture compact construit par Tata Motors.

 Nicholas Manza Kamakya, marathonien kényan né le .

 Manza-Kazawaguchi (万座・鹿沢口駅), gare de la compagnie JR East de la petite ville de Tsumagoi (préfecture de Gunma) située sur l'île principale du Japon Honshū.

 Les Manzats, nom d'une zone industrielle de la commune française de Cournon-d'Auvergne, dans le département du Puy-de-Dôme.